W matematyce, mianem transformaty Legendre’a określa się dwa niezwiązane ze sobą pojęcia
 transformata Legendre’a przyporządkowująca funkcjom wypukłym funkcje wklęsłe nowej zmiennej niezależnej, kodujące istotne informacje o wyjściowej funkcji. Uogólnieniem tego pojęcia jest
 transformata Legendre’a-Fenchela;
 transformata Legendre’a – transformata całkowa związana z wielomianami Legendre’a.